ISO 9362 — стандарт, устанавливающий универсальный метод идентификации участников финансовых расчётов. Официальное название стандарта — «Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков».

Стандарт создан на основе разработанного компанией SWIFT метода идентификации банков — членов сети SWIFT. При этом компания SWIFT закреплена в роли уполномоченного органа ISO по регистрации кодов BIC.

Коды BIC 
Каждый код BIC представляет собой комбинацию вида BBBB CC LL (bbb), где
 BBBB  Код финансовой организации — уникальный четырёхсимвольный буквенный код, однозначно идентифицирующий участника расчетов.
 CC  Код страны — двухсимвольный буквенный код (см. стандарт ISO 3166)
 LL  Код местонахождения — двухсимвольный буквенно-цифровой код. Состоит из Кода региона (один буквенно-цифровой символ, кроме цифр 0 и 1) и Дополнительного кода (один буквенно-цифровой символ, кроме цифры 0
 bbb  Код филиала (необязательный реквизит) — трехсимвольный буквенно-цифровой код. По умолчанию, в случае отсутствия зарегистрированных филиалов, имеет значение XXX.

Код BIC, назначаемый пользователям сети SWIFT, называется активным (т. н. «SWIFT BIC»). При этом неактивные коды («Non-SWIFT BIC»), отличающиеся наличием единицы в поле дополнительного кода, могут быть присвоены любому участнику расчётов.

Примеры 
 UBSWUS33XXX  UBS AG (SWIFT BIC)
 UBSWUS33CHI  UBS AG Chicago branch (SWIFT BIC)
 VUNIRU31XXX  Волжский Универсальный Банк (NON-SWIFT BIC)

ISO 9362 в России 
Согласно Письму Центрального банка Российской Федерации № 64-Т от 20 апреля 2005 г. «О регистрации в SWIFT кредитных организаций» кредитным организациям РФ рекомендовано зарегистрироваться в сети SWIFT для получения собственного BIC-кода.

ISO 9362 в Казахстане 

С 07.06.2010 Республика Казахстан перешла к использованию БИК по стандарту ISO-9362.

См. также 
 Банковский идентификационный код
 ISO 3166 — коды стран.
 ISO 13616 (IBAN) — счёт банка в Европе.

Примечания

Ссылки 
 Комментарии к Письму Банка России от 20.04.2005 № 64-Т ;
 Письмо Центрального банка Российской Федерации No 64-Т от 20.04.2005 г. «О регистрации в SWIFT кредитных организаций» ;
 стандарт ISO 9362;

9362
Банковское право